

Onomastica
 Gano – variante del nome proprio di persona Galvano

Persone
 Gordon Gano – musicista statunitense
 Graham Gano – giocatore di football americano scozzese
 Zinho Gano – calciatore belga

 Mattia Gano – sexy man cn